Quattro Stagioni (italienska: 'fyra årstider') kan syfta på

  Le quattro stagioni – ett verk av Antonio Vivaldi, se De fyra årstiderna
 Quattro Stagioni (pizza) – en pizza